Мальтийская Премьер-лига 2007/2008 () — 93-й сезон чемпионата Мальты по футболу. Он начался 26 августа 2007 года и закончился 16 мая 2008 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица 

|- style="background-color:#AAAAAA; line-height:3pt;"
||||||||||||||||||||||

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

2007/2008
Мальта
Мальта
2007 год на Мальте
2008 год на Мальте
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2007/2008